Черняи — деревня в составе Артёмовской волости Невельского района Псковской области. Расположена примерно в 27 километрах от районного центра города Невеля на берегу озера Белое. Ближайший населённый пункт с отделением почтовой связи и магазином находится в 5 километрах в деревне Усово. Раз в неделю (обычно по средам) в деревню приезжает автолавка Невельского райпо.

Население

Примечания

Ссылки 
 сайт Невельского района. Лобковская волость
 координаты деревни Черняи

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)